Fallen () — десятый студийный альбом американской хэви-метал группы Stryper. Выпущен 16 октября 2015 году на лейбле Frontiers Records.

Список композиций 
Все композиции написаны Майклом Свитом, кроме After Forever, автор — Тони Айомми.

Участники записи 
 Майкл Свит — вокал, гитара;
 Оз Фокс — электрогитара, бэк-вокал;
 Тимоти Гайнес — бас-гитара;
 Роберт Свит — ударные.
 Майкл Свит — продюсер.

Ссылки 
 Альбом на сайте discogs.com 
 Официальный сайт группы Stryper 

Альбомы хеви-метала
Альбомы пауэр-метала
Альбомы Stryper
Альбомы на английском языке